Westinghouse может относиться к следующему:
 Westinghouse Electric — одна из ведущих электротехнических компаний США, существовавшая с 1886 года по 1997 год.
 Westinghouse Electric Company — американская ядерная энергетическая компания.

См. также 
 Вестингауз